Лига Европы УЕФА 2011/12 — 41-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 3-й розыгрыш под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоялся 9 мая 2012 года на Национальном стадионе в Бухаресте.

Участники 
В розыгрыше Лиге Европы УЕФА 2011/12 участвуют 193 команд из 53 ассоциаций УЕФА. В соответствии с местом в таблице коэффициентов УЕФА по состоянию на конец еврокубкового сезона 2009/10 от каждой ассоциации в турнире принимает участие определённое количество команд:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6 (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция и Россия): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 9 (Украина, Румыния и Португалия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 10 по 51 (исключая Лихтенштейн, 41 ассоциация): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 52 по 53 (Мальта и Сан-Марино): 2 команды
 Ассоциация Лихтенштейна: 1 команда
Помимо них в розыгрыше участвуют:
 3 команды из стран, занявших первые места в рейтинге Fair Play (Норвегия, Англия, Швеция)
 15 команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
 10 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов

Первый квалификационный раунд
 18 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 35 по 53 место (исключая Лихтенштейн)
 29 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 22 по 51 место (исключая Лихтенштейн)
 3 клуба, прошедшие по рейтингу «Fair Play»

Второй квалификационный раунд
 24 обладателя кубков ассоциаций, занявших места с 30 по 53
 16 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 19 по 34 место
 6 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 16 по 21 место
 6 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 25 победителей первого квалификационного раунда

Третий квалификационный раунд
 12 обладателей кубков ассоциаций, занявших места с 18 по 29
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях с 16 по 18 место
 6 клубов, занявших третьи места в ассоциациях с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 40 победителей второго квалификационного раунда

Раунд плей-офф
 17 обладателей кубков ассоциаций, занявших места с 1 по 17
 3 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 35 победителей третьего квалификационного раунда
 10 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда (чемпионской квалификации) Лиги чемпионов
 5 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда (нечемпионской квалификации) Лиги чемпионов

Групповой этап
 38 победителей раунда плей-офф
 5 клубов, выбывших после раунда плей-офф (чемпионской квалификации) Лиги чемпионов
 5 клубов, выбывших после раунда плей-офф (нечемпионской квалификации) Лиги чемпионов

Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов

Примечание 

Победитель предыдущего розыгрыша «Порту», став чемпионом Португалии, получил путёвку в Лигу чемпионов и тем самым освободил место в групповом этапе Лиги Европы. Из-за этого в сетке старта участников в турнире произошли следующие изменения:
 обладатели кубков ассоциаций с местами 16 и 17 (Шотландия и Болгария) начали участие с раунда плей-офф
 обладатели кубков ассоциаций с местами 28 и 29 (Белоруссия и Ирландия) начали участие с третьего квалификационного раунда
 обладатели кубков ассоциаций с местами 52 и 53 (Мальта и Сан-Марино) и обладатели 2 места чемпионата ассоциаций с местами 33 и 34 (Латвия и Молдавия) начали участие со второго квалификационного раунда

1 В связи с тем, что Турецкая федерация отозвала участие чемпиона Турции «Фенербахче» в Лиге чемпионов из-за скандала с договорными матчами, УЕФА экстренно заменила клуб на второго призёра чемпионата Турции «Трабзонспор», ранее выбывший из Лиги чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда и уже принявший в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против испанского «Атлетика».
2 «Олимпиакос» из Волоса был исключён из турнира в связи с причастностью к договорным матчам. Клуб был исключён на стадии раунда плей-офф, успешно пройдя две предыдущие стадии.
3 «Спортинг Фингал», финишировавший 4-м в чемпионате Ирландии, отказался от участия в чемпионате Ирландии и соответственно в Лиге Европы, освободившееся место занял «Сент-Патрикс Атлетик»
4 Третий призёр чемпионата Литвы «Жальгирис» не прошёл лицензирование УЕФА, освободившееся место занял клуб «Таурас».
5 Победитель Кубка Казахстана «Локомотив» не прошёл лицензирования УЕФА, его заменит финалист Кубка карагандинский «Шахтёр».

Даты жеребьёвок и матчей

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 30 июня, ответные — 7 июля 2011 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 14 июля, ответные — 21 июля 2011 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 26 и 28 июля, ответные — 4 августа 2011 года.

|}

* «Олимпиакос» из Волоса был исключён из турнира в связи с причастностью к договорным матчам, по решению УЕФА его место в раунде плей-офф занял «Дифферданж 03».

Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 18 августа, ответные − 25 августа 2011 года.

|}

* «Трабзонспор» был включён в состав участников группового этапа Лиги чемпионов вместо исключённого «Фенербахче», таким образом «Атлетик» автоматически прошёл в групповой этап Лиги Европы.
** «Селтик» опротестовал результаты матчей в связи с сомнениями о правомерности участия в них ряда игроков «Сьона», УЕФА присудила «Селтику» технические победы в обеих встречах..

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

Сетка турнира

1/16 финала 
Первые матчи прошли 14 и 16 февраля, ответные — 22 и 23 февраля 2012 года.

	

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 8 марта, ответные — 15 марта 2012 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 29 марта, ответные — 5 апреля 2012 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 19 апреля, ответные — 26 апреля 2012 года.

|}

Финал 

Финальный матч состоялся 9 мая 2012 года в Бухаресте на Национальном стадионе.

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2011/2012

Ссылки 
 Лига Европы на сайте УЕФА
 Список участников 2011/12
 Лига Европы первые матчи 1/4 финала
 Лига Европы 2011/12 на сайте «Спорт-Экспресс»

 
2011
Европейский футбол в сезоне 2011/2012